Jan Krol (acteur) (1963-2023), een Nederlandse acteur
 Jan Krol (politicus) (1908-1994), een Nederlands politicus van de KVP